Kelurahan Sidokumpul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 112,65), Jawa Timur, 
 Kelurahan Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 112,72), Jawa Timur, 
 Kelurahan Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 112,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar